Nototodarus är ett släkte av bläckfiskar. Nototodarus ingår i familjen Ommastrephidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Nototodarus